Recordes e estatísticas em relação ao futebol do clube italiano Milan.

Temporadas

 Campeão.
 Vice-campeão.
 Classificado à Liga dos Campeões da UEFA.
 Classificado à Liga Europa da UEFA.
 Rebaixado à Série B.
 Acesso à Série A.

{| class="toccolours" border="0,9" cellpadding="6" cellspacing="2" align="left"

  De 1915 a 1919 - Não houve campeonato italiano devido a Primeira Guerra MundialDe 1943 a 1945 - Não houve campeonato italiano devido a Segunda Guerra Mundial

Serie A recordes
Última atualização 17 de Agosto de 2007

 Maior vitória: 9-0 v Palermo, 18 de Fevereiro de 1951
 Maior vitória fora: 0-8 v Genoa, 5 de Junho de 1955
 Maior derrota: 5-0 v Roma, 3 de Maio de 1998
 Maior derrota em casa: 1-6 v Juventus, 6 de Abril de 1997
 Mais pontos em uma temporada (3 pts por vitória): 82 (2003-04, 34 jogos)
 Mais pontos em uma temporada (2 pts por vitória): 60 (1950-51, 38 jogos)
 Mais vitórias em uma temporada: 28 (2005-06, 38 jogos)
 Menor número de derrotas em uma temporada: 0 ([1991-92, 34 jogos)
 Mais gols em uma temporada (pela equipe): 118 (1949-50, 38 jogos)
 Mais gols em uma temporada (pelo jogador): 35 Gunnar Nordahl (1949-50, 38 jogos)
 Menor númeor de gols em uma temporada (pela equipe): 14 (1949-50, 30 jogos)
 Mais aparições: 600 Paolo Maldini
 Mais gols: 210 Gunnar Nordahl

20 maiores artilheiros
Última atualização 18 de Março de 2012

Ranking da UEFA

Associazione Calcio Milan
Milan